Termenul de reducție poate defini:

Rezultatul acțiunii sau chiar acțiunea de reducere în sine (faptul de a reduce).
Piesă de legătură mecanică ce face racordarea țevilor (tuburilor) de grosimi (dimensiuni diametrice) diferite (trecerea de la "mare" la "mic").
Operație de punere la loc a unui (unor) os sau a unui organ deplasat din poziția normală (re-ducere la loc).
Transpunere (rescriere) de partitură orchestrală pentru voce (voci) sau pentru un instrument, pian de exemplu.
Reducere la jumătate a numărului de cromozoni (genetici) în timpul meiozei sau mitozei (transformări ale celulelor).
Procedeu (metodă) logic de concluzionare prin care se poate deduce un anumit adevăr.

Bibliografie
"MDNeolog." (al L.R:), 2007, pag. 588, 797.
" Webster's N. Encyclop.", 1993, pag. 852.